Cachrys amplifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Cachrys amplifolia ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
amplifolia